Saltarello – ballo tipico delle regioni dell'Italia centrale
 Saltarello – attrezzo a molla per saltare
 Saltarello – pseudonimo con cui era noto in Italia Buster Keaton, attore e regista statunitense
 Luca Saltarello – pittore italiano